Японская футбольная лига 2011 — 15-й сезон третьей по значимости футбольной лиги и 13-й сезон Японской футбольной лиги в нынешнем её формате. Начался чемпионат 13 марта и завершился 11 декабря 2012 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или вылетевшие в Японскую футбольную лигу сезона 2011 
Следующие клубы вышли в Японскую футбольную лигу из Региональных лиг Японии:
 Нагано Парсейро
 Каматамаре Сануки

Клубы, покинувшие Японскую футбольную лигу перед сезоном 2011 

Следующие клубы вышли в Дивизион 2 Джей-лиги из Японской футбольной лиги:
 Гайнарэ Тоттори

По итогам сезона 2010 Японскую футбольную лигу покинул следующие клубы:
 Рюцу Кэйдзай Юнивёрсити

Команды

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Японии по футболу 2011
Вторая лига Японии по футболу 2011

Ссылки 
 Официальный сайт Японской футбольной лиги  

Япония
2011
Спорт в Японии в 2011 году